Сан Франсиско де Кончос има више значења:

 Општина Сан Франсиско де Кончос (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско де Кончос (Сан Франсиско де Кончос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику